Okano kan som auktorsförkortning betyda:

 Kikumaro Okano
 Masao Okano
 Tetsuo Okano
 S. Okano

Robotskapade auktorsförkortningar